

Codici 
 JAH – codice aeroportuale IATA dell'Agora Helipad di Aubagne (Francia)
 jah – codice ISO 639-3 della lingua jah hut

Altro 
 Jah – divinità trascendente del Rastafarianesimo

Pagine correlate 

Iah